IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2005/2006 podzielona jest na 19 grup. Rozgrywki podlegają pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Zwycięzcy każdej z grup (oprócz Wielkopolski, Małopolski i Górnego Śląska) uzyskują awans do III ligi, zaś zwycięzcy z województw, gdzie są dwie grupy IV ligi, grają w barażu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej.

Grupa I (dolnośląska) 

||rowspan=14|

Grupa II (kujawsko-pomorska) 

||rowspan=12|

Grupa III (grupa lubelska) 

 Orlęta Radzyń Podlaski awansowały do III ligi, grupy IV
 Sokół Adamów, Włodawianka Włodawa i Unia Hrubieszów spadły do klasy okręgowej

Grupa IV (lubuska) 

 GKP Gorzów Wielkopolski awansował do III ligi, grupy III
 Odra Górzyca, Odra Bytom Odrzański, Toroma Torzym i Budowlani Lipsko spadły do klasy okręgowej
 Błękitni Nowogród Bobrzański wycofali się z IV ligi w sezonie 2006/07

Grupa V (łódzka) 

 Concordia Piotrków Trybunalski awansowała do III ligi, grupy I
 Pelikan II Łowicz, Warta Działoszyn i Start Łódź spadły do klasy okręgowej

Grupa VI (małopolska wschodnia) 

Przygotowania do reorganizacji ligi. Od następnego sezonu (2006/07) w województwie małopolskim będzie tylko jedna grupa IV ligi.

 Okocimski KS Brzesko awansował do baraży o III ligę
 Sandecja II Nowy Sącz, Wolania Wola Rzędzińska, Tarnovia Tarnów, Łosoś Łososina Dolna, Poprad Muszyna, Dunajec Nowy Sącz, Victoria Witowice Dolne, LKS Kobylanka i Strażak Mokrzyska spadły do klasy okręgowej

Grupa VII (małopolska zachodnia) 

Przygotowania do reorganizacji ligi. Od następnego sezonu (2006/07) w województwie małopolskim będzie tylko jedna grupa IV ligi.

 Puszcza Niepołomice awansowała do baraży o III ligę
 Dalin Myślenice, Bolesław Bukowno, Orzeł Piaski Wielkie, Cracovia II, Słomniczanka Słomniki, Prądniczanka Kraków, Karpaty Siepraw, Proszowianka Proszowice i Clepardia Kraków spadły do klasy okręgowej

Grupa VIII (mazowiecka) 

 Nadnarwianka Pułtusk awansowała do III ligi, grupy I
 Powiślanka Lipsko, Pogoń Siedlce, KS Piaseczno, Podlasie Sokołów Podlaski, KS Warka i Pogoń Grodzisk Mazowiecki spadły do V ligi

Grupa IX (opolska) 

 TOR Dobrzeń Wielki awansował do III ligi, grupy III
 Victoria Cisek, Orzeł Polska Cerekiew, Unia Krapkowice, Burza Lipki i Skalnik Tarnów Opolski spadły do klasy okręgowej

Grupa X (podkarpacka) 

 Wisłoka Dębica awansowała do III ligi, grupy 4
 Nafta Jedlicze, Rafineria/Czarni Jasło, Elektrociepłownia Rzeszów, Strug Tyczyn, Piast Tuczempy i Unia Nowa Sarzyna spadły do klasy okręgowej.

Grupa XI (podlaska) 

 Warmia Grajewo awansowała do III ligi, grupy I
 MKS Mielnik spadł do klasy okręgowej

Grupa XII (pomorska) 

 Rodło Kwidzyn awansowało do III ligi, grupy II
 Kaszuby Połchowo, Unia Tczew, Wisła Tczew, Gryf 95 Słupsk i Pomezania Malbork spadły do klasy okręgowej
 Olimpia Sztum utrzymała się w IV lidze po barażach

Grupa XIII (śląska I) 

 GKS Katowice awansował do baraży o III ligę
 Carbo Gliwice, Czarni Sosnowiec i Szombierki Bytom spadły do klasy okręgowej
 GKS Rozbark wycofał się po zakończeniu sezonu, dzięki czemu w lidze utrzymali się Zieloni Żarki (mimo porażki w barażach o utrzymanie)

Grupa XIV (śląska II) 

 BKS Stal Bielsko-Biała awansował do baraży o III ligę
 AKS Mikołów, Czarni-Góral Żywiec i Unia Racibórz spadły do klasy okręgowej

Grupa XV (świętokrzyska) 

||rowspan=14|

Grupa XVI (warmińsko-mazurska) 

 Olimpia Elbląg awansowała do III ligi, grupy I
 Start Nidzica, Warmiak Łukta, Victoria Bartoszyce, Olimpia Olsztynek, Orlęta Reszel i Mazur Ełk spadły do klasy okręgowej

Najlepsi strzelcy

Grupa XVII (wielkopolska południowa) 

 Jarota Jarocin awansował do baraży o III ligę
 Olimpia Koło, Kłos Garzyn i Prosna Kalisz spadły do klasy okręgowej

Grupa XVIII (wielkopolska północna) 

 Nielba Wągrowiec awansowała do baraży o III ligę
 Warta Śrem, Polonia Środa Wielkopolska i Wełna Rogoźno spadły do klasy okręgowej
 MKP 1999 Piła wycofał się z IV ligi w sezonie 2006/07

Grupa XIX (zachodniopomorska) 

 Rega-Merida Trzebiatów awansowała do III ligi, grupy II.
 Osadnik Myślibórz, Odra Chojna, Piast Choszczno, Gwardia/Granica Koszalin i Błonie Barwice spadły do klasy okręgowej.

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: małopolskich, górnośląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Małopolska 
 21 czerwca: Okocimski KS Brzesko  – Puszcza Niepołomice  2:1 (1:1)
 25 czerwca: Puszcza Niepołomice  – Okocimski KS Brzesko 3:3 (3:0)

Okocimski KS Brzesko awansował do III ligi, grupy IV.

Górny Śląsk 
 15 czerwca: BKS Stal Bielsko-Biała  – GKS Katowice 0:2 (0:1)
 18 czerwca: GKS Katowice  – BKS Stal Bielsko-Biała  1:0 (0:0)

GKS Katowice awansował do III ligi, grupy III.

Wielkopolska 
 11 czerwca: Nielba Wągrowiec  – Jarota Jarocin  1:0 (1:0)
 18 czerwca: Jarota Jarocin  – Nielba Wągrowiec  4:0 (1:0)

Jarota Jarocin awansował do III ligi, grupy II.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie